Suvrijn ist der Familienname folgender Personen:

Jade Suvrijn (* 1995), französische Tennisspielerin
Wilbert Suvrijn (* 1962), niederländischer Fußballspieler